Ла Кинта Чиља има више значења:

 Ла Кинта Чиља (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кинта Чиља (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кинта Чиља (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику